Urda – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Urdă – formaggio della Romania
 Urda – popolo che compare nel libro Il druido di Shannara
 Urda – anime del 2002
 167 Urda – asteroide della fascia principale